Världsmästerskapet i korfball 1987 var det tredje världsmästerskapet i korfball och spelades i Nederländerna 20–25 april 1987.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1987
1987 i Nederländerna
Sportåret 1987
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Korfball i Nederländerna